Валентин Гарсія Єбра (1917—2010) — іспанський філолог.
 Іґор Єбра (* 1974) — іспанський балеро.
 Оскар Єбра (* 1974) — іспанський баскетболіст.
 Роберто Єбра (1919 — ?) — аргентинський футболіст, що грав на позиції захисника за клуби «Колон», «Росаріо Сентраль», «Расінг» (Авельянеда) та «Банфілд», а також національну збірну Аргентини, у складі якої — чемпіон Південної Америки 1945 року.

Єбра — муніципалітет в складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Гвадалахара.
 Єбра-де-Баса — муніципалітет в складі автономної спільноти Арагон, у провінції Уеска.
іспанські прізвища